Semente
Semente (álbum de Alessandra Samadello)
Semente (álbum de Armandinho)
Grupo Semente

Desambiguação